Константин Субботин:
 Субботин, Константин Константинович (род. 1931) — советский военачальник, генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик СССР.
 Субботин, Константин Нилович (1921—1993) — советский конструктор, лауреат Государственной премии СССР.
 Субботин, Константин Сергеевич (род. 1982) — российский политик.